Кляйнерт () — фамилия. Известные носители:

 Кляйнерт, Рольф (1911—1975) — немецкий дирижёр.
 Кляйнерт, Хаген (род. 1941) — немецкий физик-теоретик.